

Patronyme 

 Famille de Crillon

Toponyme 

 Crillon, commune française, située dans le département de l'Oise ;
 Crillon-le-Brave, commune française située dans le département de Vaucluse, au pied du Ventoux ;
 Le mont Crillon, sommet américain en Alaska.

Voir aussi 

 Hôtel de Crillon
 Cap Crillon